Clarke Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Clarke Mountain (Alabama)	
 Clarke Mountain (Idaho)	
 Clarke Mountain (Tennessee)	

Siehe auch:
 Clark Mountain